Distretto di Hyderabad – distretto dell'India
 Distretto di Hyderabad – distretto del Pakistan